Ману́ков (арм. Մանուկով) - армянская фамилия. Русифицированный вариант фамилии Манукян. Происходит от армянского слова "Մանուկ [манук]", что означает в переводе "дитя, младенец".

Известные носители 
 Мануков Феодосий Семенович — российский дворянин, дед А.С Суворова.
 Манукова Авдотья Федосеевна — мать А.С Суворова.
 Мануков Рудольф Кимович — композитор.
 Мануков Григорий Иванович — сценарист, актёр.
 Манукова Ирина Петровна (Токмакова) — советская и российская детская писательница, лауреат Государственной премии России за произведения для детей и юношества.